Владисла́в Миха́йлович Арте́мьев (, Россия) — российский шахматист, гроссмейстер (2014). Победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2019), Чемпион Европы (2019).

Шахматами стал заниматься в семилетнем возрасте.

Победитель юношеской шахматной олимпиады (2012) в составе сборной России, бронзовый призёр первенства Европы среди юношей до 14 лет (2011).  Победитель первенства России U-20 (2013). Победитель высшей лиги чемпионата России (2015; 1—3, впереди Мотылёва и Букавшина по доп. показ.). В суперфинале ЧР-2015 разделил 4—7 место. Участник чемпионата Европы (2014; 10—24 место). Чемпион Европы по блицу 2018 года. Чемпион Европы по классическим шахматам 2019. В командном первенстве России выступает за казанскую «Ладью».

Первый тренер — Владимир Александрович Индриков.

С 2018 года живёт в Казани.

Семья 

 Отец — Михаил Станиславович Артемьев.
 Женат на шахматистке Ольге Беловой, обладательнице звания мастера ФИДЕ среди женщин. В 2019 году у супругов родилась дочь, которую назвали Анной.

Стиль игры 
Борис Гельфанд отмечает, что Артемьев мало внимания уделяет дебютам, но при этом невероятно силён в эндшпилях, где может выжимать максимум из минимального перевеса.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России